Aleksandar I., papa
 Aleksandar I., ruski car
 Aleksandar Karađorđević, (Aleksandar I. Jugoslavenski)
 Aleksandar I., bugarski car
 Aleksandar I. Epirski
 Aleksandar I. Makedonski
 Aleksandar I. Škotski
 Aleksandar I. Jagelović
 Aleksandar I. Kahetski
 Aleksandar I. od Imeretije